Le nom Ian Shaw peut faire référence à :
 Ian Shaw (né en 1911), un joueur écossais de rugby à XV ;
 Ian Shaw (né en 1961), un égyptologue britannique ;
 Ian Shaw (né en 1969), un acteur britannique ;
 Ian Shaw (né en 1962), un chanteur de jazz gallois ;

Voir aussi